Кучерук Володимир Юрійович — доктор технічних наук, професор.
 Кучерук Іван Митрофанович (1934—2002) — кандидат фізико-математичних наук, професор, ректор Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1982—1986).
 Кучерук Микола Герасимович — український політик, народний депутат України.
 Кучерук Микола Максимович — видатний діяч у сфері охорони культурної спадщини, академік, архітектор
 Кучерук Віталій Васильович Лейтенант ЗСУ. 1999-2022 загинув у  боях за Київ 26 лютого 2022 

Українські прізвища
Прізвища на -ук